Шападинья:

 Шападинья — муниципалитет в Бразилии. входит в штат Мараньян.
 Шападинья — микрорегион в Бразилии, входит в штат Мараньян.